«Eiffel 65» — итальянское трио из Турина. Наиболее известен его альбом Europop, в состав которого входят такие композиции, как «Blue (Da Ba Dee)», «Move Your Body», «Too Much of Heaven». За этот альбом группа была награждена премией «MTV Music Awards», а сам он стал платиновым.

История 
Название команды было выбрано случайным образом с помощью специальной компьютерной программы.

Группа начинала в сотрудничестве с лейблом BlissCo, руководимом продюсером/менеджером Массимо Габутти, одним из легионеров так называемого «спагетти хауса». В 1999 году вышел первый альбом, Europop, первая песня с которого, «Blue (Da Ba Dee)», принесла группе международную известность. Также наиболее известными песнями с этого альбома стали «Move Your Body» и «Too Much of Heaven». Последующие два альбома, Contact! (2001) и Eiffel 65, уже не имели такого крупного международного успеха, тем не менее достигли определённой популярности в родной Италии.

Стиль группы — мелодичный европейский дэнс-поп с модными электронными аранжировками; группу безошибочно можно опознать по специфическому «вокодерному» вокалу.

1997–2005 
Eiffel 65 прославились своими хитами «Blue (Da Ba Dee)» и «Move Your Body», занявшими первые места в международных чартах. Обе песни вошли в синглы на их дебютном альбоме Europop, выпущенном 22 ноября 1999 года.

Группа добилась значительного успеха в Италии и других странах Европы, в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Бразилии[9]. Europop вошел в пятерку лучших в чартах Billboard 200 и в Billboard Canadian Albums. «Blue (Da Ba Dee)» заняла 6-е место в Billboard Hot 100, 1-е место в Великобритании и Германии и 3-е место в Италии. Их второй альбом Contact! был выпущен в 2001 году, а композиция «Звезды 80-х ('80s Stars)» поднялась на 9-ю строчку хит-парада в Италии.

Bloom 06 
В начале марта 2005 года ди -джей группы, Габри Понте, продолжил сосредоточиться на своей сольной карьере. 16 мая 2005 года два других члена, Маурицио Лобна и Джеффри Джи, решили покинуть корпорацию Bliss и создать собственную продюсерскую компанию. С тех пор, как название «Эйфель 65» стало собственностью Bliss Corporation, дуэт решил продолжить работу под новым именем Bloom 06, которое было объявлено в июне 2005 года.

Состав 
 Маурицио Лобина — клавишник (1998—2005, с 2010 года)
 Джеффри Джей — вокал (1998—2005, с 2010 года)
 Габри Понте — DJ (работал отдельно; 1998—2005, 2010—2012)

Дискография

Альбомы 
 Europop (1999)
 Contact! (2001)
 Eiffel 65: Итальянская версия (2003)
 Eiffel 65 Европейская версия
 Crash Test 01, выпущен под именем группы Bloom 06 на лейбле «Blue Boys» (2006)
 Crash Test 02, выпущен весной 2008.

Избранные синглы 
 «Blue (Da Ba Dee)» (1999)
 «Move Your Body» (1999)
 «Too Much of Heaven» (1999)
 «Lucky (In My Life)» (2001)

Интересные факты 
В музыкальном треке «My Console» с альбома Europop можно услышать упоминание игровой приставки первого поколения PlayStation и названия популярных игр: Tekken 3, Metal Gear Solid, Resident Evil, Gran Turismo, Omega Boost, Bloody Roar и X-Files.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы Италии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Трио
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award